Příjmení Alpert nosí více různých osob:

 Max Alpert (1899–1980) – sovětský novinářský fotograf
 Trigger Alpert (1916–2013) – americký kontrabasista a fotograf
 Herb Alpert (* 1935) – americký trumpetista a zpěvák

Externí odkazy